Stayella är ett släkte av kackerlackor. Stayella ingår i familjen småkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småkackerlackor
Stayella